Aboe of Abu, deel van een mannelijke Arabische bijnaam (vrouwelijke vorm is Oemm)
 Abu (berg), een berg in India
 Abu (aap), het aapje van Aladdin in de gelijknamige tekenfilm
 Abu (Yamaguchi), een  gemeente  in  het District Abu in de  prefectuur Yamaguchi, Japan.
 Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, de Nederlandse branchevereniging voor uitzendondernemingen